Rubia steht für:
 Rubia (Gattung), eine Pflanzengattung
 Rubia (Hund), ein Hund der einen Höhenrekord aufstellte

Rubia ist der Familienname folgender Personen:
 Juan de la Rubia (* 1982), spanischer Organist

Rubiá ist die Bezeichnung von Orten:
 Rubiá (spanisch: Rubiana), Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Galizien

Siehe auch:
 Rubbia